Юрий Ракитин:
 Ракитин, Юрий Васильевич (1947—2007) — учёный-химик, лауреат премии имени Л. А. Чугаева (2000).
 Ракитин, Юрий Владимирович (1911—1979) — советский физиолог растений.